Adil Khan I, tercer sobirà de la dinastia farúquida de Khandesh (s. XV)
 Adil Khan II, sobirà farúquida de Khandesh (s. XV) 
 Adil Khan III, sobirà farúquida de Khandesh (s. XVI)